Лиано́зовская шко́ла, Лиано́зовская группа — творческое объединение поставангардистов, существовавшее в СССР с конца 1950-х до середины 1970-х годов. Группа поэтов и художников андеграунда, собиравшихся в квартирке барачного дома в посёлке Севводстрой, располагавшегося вблизи железнодорожной станции Лианозово Савёловской железной дороги. По названию железнодорожной станции эта неформальная творческая группа надзорными органами была названа как лианозовская (одна из работ О. Рабина так и называется: «Ст. Лианозово. Бар. № 2, кв. 2»). В разных вариациях изображение этого барака встречается многократно в работах О. Рабина.

В группу входили поэты Генрих Сапгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов и художники Оскар Рабин, Николай Вечтомов, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, а также художник и поэт Лев Кропивницкий. Центральной фигурой был художник и поэт Евгений Леонидович Кропивницкий, а в конце 1960-х годов близок к группе был молодой поэт из Харькова Эдуард Лимонов. Барак № 2 посещали любители искусства андерграунда и иногда приобретали работы художников, тем самым оказывая им посильную материальную поддержку.

Группу принято относить к поставангардизму, с его экспериментом и взрывом канонов. Поэты уходят от претензии на абсолютность личности, свойственной авангарду начала XX века, снижают личностное начало и умаляют лирическое «я» автора, оставляя только взгляд, который с беспристрастностью видеокамеры запечатлевает окружающий мир.

: Дамба. Клумба. Облезлая липа.
 Дом барачного типа.
 Коридор. Восемнадцать квартир.
 На стенке лозунг: МИРУ — МИР!
 Во дворе Иванов
 морит клопов, —
 он — бухгалтер Гознака.
 У Макаровых пьянка.
 У Барановых драка.
 
(Игорь Холин)

В своих стихах лианозовцы использовали язык подчёркнуто непоэтический, который можно было услышать в бараках, в магазине, на заводах — язык «маленького человека», вынужденного существовать на окраине жизни. В противовес советской поэзии, наполненной громким пафосом и призывами к борьбе с мещанством, группа ориентировалась на инфантильную, аскетическую поэзию — такова была оборотная сторона задекларированного построения коммунизма.

: Я поэт окраины
 И мещанских домиков
 Сколько, сколько тайного
 В этом малом томике:
 Тусклые окошечки
 С красными геранями,
 Дремлют Мурки-кошечки,
 Тани ходят с Ванями.
 (Евгений Кропивницкий)

В Лианозовскую группу входили 
 Вечтомов, Николай
 Кропивницкая, Валентина Евгеньевна
 Кропивницкий, Евгений Леонидович
 Кропивницкий, Лев Евгеньевич
 Лимонов, Эдуард Вениаминович
 Мастеркова, Лидия Алексеевна
 Некрасов, Всеволод Николаевич
 Немухин, Владимир Николаевич
 Потапова, Ольга Ананьевна
 Рабин, Александр Оскарович
 Рабин, Оскар Яковлевич
 Сапгир, Генрих Вениаминович
 Сатуновский, Ян
 Холин, Игорь Сергеевич

Видео 
  / «В поисках потерянного рая». Фильм Евгения Цымбала и Александра Смолянского, 2015

См. также 
 Севводстрой (посёлок)
 Лианозово (посёлок)

Литература СССР
Неофициальное искусство СССР
Литературные группы России
Творческие объединения художников Москвы
Художественные группы
Лианозово
Цензура в литературе
Литература Москвы